

Сам — село, Бейнеуський район, Мангістауська область

 Сідней Сам (*1988) — німецький футболіст
 Кім Йон Сам (*1927) — президент Південної Корея (1993–1998)
 Сінан Шаміль Сам (*1974) — турецький боксер азербайджанського походження